

Patronyme 

famille
 famille Walsh de Serrant, famille française d'origine irlandaise ;

personnalités
 Adam Walsh (1974-1981), enfant américain enlevé et assassiné ;
 Aisling Walsh (1958- ), réalisatrice irlandaise ; 
 Alex Walsh (2001-), nageuse américaine ;
 Amanda Walsh (1982-), actrice québécoise ;
 Antoine Walsh (1703-1763), armateur français ;
 Benjamin Dann Walsh (1808-1869), entomologiste américain ;
  ;
 Bradley Walsh (1960-), acteur britannique ;
 Campbell Walsh (1977-), céiste britannique ;
 Chavaughn Walsh (1987-), athlète antiguayen ; 
 Con Walsh (1881-1942), athlète canadien ; 
 Courtney Walsh (1963-), joueur de cricket jamaïcain ;
  ;
 Davy Walsh (1923-2016), footballeur irlandais ;
 Dermot Walsh (1924-2002), acteur britannique ;
 Don Walsh (1931-), océanographe américain ;
 Donnie Walsh, (1941-), joueur, entraîneur et dirigeant américain de basket-ball ;
 Dylan Walsh (1963-), acteur américain ;
 Eileen Walsh (1977-), actrice irlandaise ;
 Fran Walsh (1959-), scénariste, productrice, compositrice et actrice ;
 François Jacques Walsh (1704-1782), armateur français ;
  (1909-1999), militaire canadien, commandant en chef de l'Armée canadienne de 1961 à 1964 ;
 George Walsh (1889-1981), acteur américain ;
 Gráinne Walsh (1995-), boxeuse irlandaise ;
 Gwynyth Walsh, actrice canadienne ;
 ;
 Ian Walsh (1958-), footballeur gallois ;
 Ian Walsh (1972-), arbitre américain de hockey sur glace ;
 Imogen Walsh (1984-), rameuse d'aviron britannique ;
  ;
 Jill Paton Walsh (1937-2020), femme de lettres britannique ;
  ;
 Joe Walsh (1947-), chanteur, compositeur et guitariste américain ;
  ;
 Joseph Walsh (1937-), acteur, scénariste et producteur américain ;
 Joseph Leonard Walsh (1895-1973), mathématicien américain ;
 Kat Walsh (1982-), personnalité du monde de l'Internet américaine ;
 Kate Walsh (1967-), actrice américaine ;
 Katherine Walsh (1947-1970), actrice américaine ;
 Keira Walsh (1997-), footballeuse anglaise ;
 Kenneth Walsh (1945-), nageur américain ;
 Kimberley Walsh (1981-), chanteuse britannique ;
 M. Emmet Walsh (1935-), acteur américain ;
 Maiara Walsh (1988-), actrice américaine ;
 Maria Walsh (1987-), femme politique irlandaise ;
 María Elena Walsh (1930-2011), poétesse, musicienne, chanteuse-compositrice et dramaturge argentine ;
  ;
  ;
 Mary Walsh (1952-), actrice, scénariste, productrice et réalisatrice canadienne ;
  ;
 Maurice Walsh (1879-1964), romancier irlandais ;
 Micheline Kerney Walsh (1919-1997) archiviste et historienne irlandaise ;
 Mickey Walsh (1954-), footballeur irlandais ;
 Mikey Walsh (1980-), écrivain, chroniqueur et activiste britannique ;
 Paul Walsh (1962-), footballeur anglais ;
 Phillip Walsh (1666-1708), capitaine corsaire irlandais  ;
 Raoul Walsh (1887-1980), réalisateur américain ;
  (1947-), compositeur américain ;
 Rodolfo Walsh (1927-1977), écrivain argentin ;
  ;
 Sarah Walsh (1983-), joueuse de football internationale australienne ;
 Seann Walsh (1985-), comédien et acteur britannique ;
 Sharon Walsh (1952-), joueuse de tennis américaine ;
  ;
 Thomas F. Walsh (1850-1910), mineur irlandais-américain ;
 Thomas Walsh (1908-1984), auteur américain de roman policier ;
 Tomas Walsh (1992-), athlète néo-zélandais ;
 Wendy L. Walsh (1966-), actrice canadienne ;
  ;
 William Thomas Walsh, personnalité irlandaise ;
 Willie Walsh (1961-), personnalité irlandaise du monde des affaires.

Toponyme 

 Comté de Walsh, un comté du Dakota du Nord, États-Unis ;
 Walsh, une municipalité du Colorado, États-Unis ;
 Fort Walsh, un des premiers postes de la Police montée du Nord-ouest ;
 Walsh, une localité albertaine, Canada ;
 
 Le Johnnie Walsh Guest Lodge, bâtiment américain dans le comté de Flathead, au Montana.

Autres 
 Bill Walsh College Football (1993), jeu vidéo de football américain
 Bill Walsh College Football 95 (1994), jeu vidéo de football américain
 Fonction de Walsh, ensemble de fonctions mathématiques
 Régiment de Walsh, régiment français recrutant des irlandais avant la Révolution française
 Transformée de Walsh, outil mathématique

Homonymie de titre
Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais
Homonymie de toponyme